Вишнёвая  — топоним.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Вишнёвая — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Вишнёвая — деревня в Борисовском районе Минской области.

Россия 
Курганская область
 Вишнёвая — деревня в Юргамышском районе.

Липецкая область
 Вишнёвая — деревня в Становлянском районе.

Московская область
 Вишнёвая — деревня в составе города областного подчинения с административной территорией Егорьевска.

Нижегородская область
Вишнёвая — деревня в Ардатовском районе.

Тульская область
Вишнёвая — деревня в Алексинском районе.
 Вишнёвая — деревня в Белёвском районе.
 Вишнёвая — деревня в Кимовском районе.
 Вишнёвая — деревня в Ясногорском районе.

Украина 
 Вишнёвая — село в Изюмском районе Харьковской области.

Другое 
 Вишнёвая — микрорайон в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край.
 Вишнёвая — железнодорожный разъезд Волгоградского отделения Приволжской железной дороги.
 Вишнёвая (платформа Куйбышевской железной дороги)

См. также 
 Вишнёвая улица
 Вишнёвое
 Вишнёвый